Polynemus är ett släkte av fiskar. Polynemus ingår i familjen Polynemidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Polynemus